Původní význam výrazu Slavia je alegorie Slovanstva ve slovanské mytologii. Může se vyskytovat i v podobách Slávia, Slavie, Slávie apod. podle zvyklostí toho kterého jazyka. Má více přenesených významů:

sport v Praze
 ASK Slavia Praha – lehkoatletický klub
 Basketbalový ladies klub Slavia Praha – basketbalový klub žen
 DHC Slavia Praha – házenkářský klub žen
 Hockey Club Slavia Praha – hokejový klub
 Rugby club Slavia Praha – ragbyový klub
 Sportovní klub Slavia Praha – fotbalový klub
 SK Slavia Praha – klub pozemního hokeje
 SK Slavia Praha – klub vodního póla
 VK Slavia Praha – veslařský klub
 FBC Slavia Praha – florbalový klub
 
mimopražský sport v ČR
 FC Slavia Karlovy Vary – fotbalový klub
 FC SYNOT Slovácká Slavia Uherské Hradiště – zaniklý fotbalový klub
 SK Hanácká Slavia Kroměříž – fotbalový klub
 Sportovní klub Horácká Slavia Třebíč – hokejový klub
 Sportovní klub Moravská Slavia Brno – fotbalový klub
 Slávia Havířov – zaniklý futsalový klub

sport mimo ČR
 Basketbalový klub Slávia Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – slovenský basketbalový klub
 Slávia Univerzita Komenského Bratislava, resp. Lokomotíva Slávia Univerzita Komenského Bratislava – zaniklý slovenský basketbalový klub
 Telovýchovná jednota Slávia Ekonóm Bratislava – slovenský fotbalový klub
 Telovýchovná jednota Slávia Vysoké školy Prešov – starý název slovenského basketbalového klubu
 PFK Slavia Sofia – bulharský fotbalový klub
 Slavia Ruda Śląska – polský fotbalový klub
 HK Slavija Ljubljana – slovinský hokejový klub, založen 1948
 FK Slavija Beogradu – srbský fotbalový klub v Bělehradě, založen 1912
 OFK Slavija – srbský mládežnický fotbalový klub ve Smederevu, založen 2009
 FK Slavija – fotbalový klub ve Východním Sarajevu, v Republice Srbské, v Bosně a Hercegovině, založen v Rakouskouhersku 1908, přejmenován na Slavija v roce 1921 (za doby Království Srbů, Chorvatů a Slovinců)

obchodní značky různých výrobků
 Škoda Slavia – osobní automobil, vyráběný od roku 2022 v Indii
 Slavia (vzduchovka) – modelová řada vzduchových pušek výrobce Česká zbrojovka
 Slavia (motory) – značka stacionárních motorů od výrobce Bratři Paříkové, Napajedla (1911–1946)
 Slavia jako obchodní značka pro jízdní kola (1895–1905) a motocykly (1895–1925), které vyráběla společnost Laurin & Klement, Mladá Boleslav
 Slavia jako obchodní značka bonbonů s kakaovou náplní od výrobce Sfinx (Nestlé), Holešov
 Slávie jako obchodní značka cigaret střední třídy od prvorepublikového státního monopolního výrobce ČSTM (po II. světové válce ČSTP)

kultura
 Slavia-film – český výrobce a distributor celovečerních filmů, fungující v letech 1922 až 1941
 Slavia (časopis) – slavistický časopis
 Literární a řečnický spolek Slavia – studentský spolek
 Slavia (norská hudební skupina) – norská blackmetalová kapela

jiný význam
 Slavija (země) – východoevropská kmenová země z doby starověku
 Banka Slavia, někdy uváděná pouze jako Slavia nebo Banka Slavie – český pojišťovací a bankovní ústav, založený roku 1868 jako vzájemně pojišťovací banka a působící do roku 1945  
 Slavia pojišťovna – česká pojišťovna, která roku 1990 navázala na tradici Banky Slavia
 Kavárna Slavia – kavárna v Praze na Národní třídě
 Kulturní dům Slávie – nemovitá kulturní památka v Českých Budějovicích
 Hotel a kavárna Slávia – nemovitá národní kulturní památka v Košicích
 Slavija – část srbského města Novi Sad
 Náměstí Slavija – jedno z hlavních náměstí v srbském hlavním městě Bělehrad
 Divadlo Slavija – divadlo v Bělehradě, nacházející se nedaleko stejnojmenného náměstí
 Hotel Slavija – hotel v Bělehradě
 řada dalších existujících i zaniklých restaurací, hotelů, biografů a podobných zařízení (Semily, Náchod, Děčín, Bělehrad apod.)

Externí odkazy 
 

Slované